

Geografia 
 Castelnuovo dei Sabbioni – frazione del comune di Cavriglia
 Punta Sabbioni – frazione del comune di Cavallino-Treporti
 Sabbioni – frazione di Ferrara
 Sabbioni – quartiere suburbano di Crema

Persone 
 Ettore Bonfatti Sabbioni – artista, incisore e insegnante italiano, specializzato in xilografie
 Giuseppe Sabbioni – storico italiano
 Simone Sabbioni – nuotatore italiano